Oriente — aspectos políticos e culturais da palavra
Leste — ponto cardeal
Oriente (banda) — grupo de rap brasileiro
Oriente (São Paulo) — município